Siennica (gemeente)
 Siennica (powiat Miński)
 Siennica Różana (gemeente) 
 Siennica Różana